Stod peut désigner :  

 Stod, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň, en Tchéquie ;   
 stød, une unité suprasegmentale de phonologie de la langue danoise.

Homonymie